Hertz je lahko:
 hertz - izpeljana enota SI
 Gustav Ludwig Hertz (1887 – 1975), nemški fizik 
 Heinrich Rudolf Hertz (1857 – 1894), nemški fizik